Fulford (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire
Fulford (Somerset),  een plaats in het Engelse graafschap Somerset
Fulford (Staffordshire),  een plaats in het Engelse graafschap Staffordshire
Fulford (Colorado), een plaats in de Amerikaanse staat Colorado
Fulford (Quebec), een plaats in Canada